Tor peut désigner :

Domaine naturaliste 
 Tor, fleuve de Nouvelle-Guinée situé dans la partie indonésienne de l'île ;
 Tor, genre de poisson de la famille des Cyprinidae ;
 Tor, relief résiduel en géomorphologie, correspondant à des volumes rocheux d’échelle décamétrique ou hectométrique, constitués par un empilement géométrique de blocs aux arêtes émoussées ou de forme ovoïde, généralement en position d'interfluve (tors de sommets) ou sur le rebord des escarpements (tors de versants), par opposition à leurs produits dérivés que sont les coulées ou les chaos de blocs plus bas, généralement le long des talwegs ;
 Tor, bois de construction tordu, utilisé notamment par les charpentiers de marine (membrures des embarcations) ou d'église (couverture des nefs).

Culture 
 Tor en architecture, Tor de Glastonbury ;
 Tor, héros préhistorique de comics américains, scénario et dessins de Joe Kubert ;
 Tor Books, maison d'édition américaine spécialisée en science-fiction et fantasy.

Variante orthographique 
 Tor, autre orthographe pour le dieu scandinave Thor.

Acronyme et sigles 
 Tor, acronyme pour  ou  qui désigne un réseau informatique décentralisé permettant l'anonymat des clients, reposant sur des serveurs spécifiques appelés « nœuds » (voir aussi : Tor Browser, navigateur web utilisant le réseau Tor) ;
 TOR, signe qui désigne le Tiers-Ordre Régulier de saint François ;
 Target of Rapamycin, gène commun aux eucaryotes codant une protéine kinase, voir mTOR (protéine TOR des mammifères) ;
 Tools of Rebirth, sigle désignant un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en 3D isométrique ;
 Tout ou rien, sigle désignant un signal binaire (0 ou 1) ;
 Star Wars: The Old Republic, sigle désignant un  jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par Bioware.

Autres 
 Tor, en mathématiques, foncteur de la théorie des catégories.
 9K330 Tor-M1 (ou Tor), véhicule militaire antiaérien russe.

Homophones 
 Toor, village en Iran et variante de root dans certains Unix ;
 Torr, unité de pression ;
 Michèle Torr (née en 1947), chanteuse française ;
 Thor, dieu de la mythologie nordique ;
 Tore, solide géométrique.

Homonymie